La bataille du Garigliano désigne quatre batailles de l'Histoire, autour du fleuve Garigliano, en Italie :

 La bataille de 915, entre les forces des princes de l'Italie du sud et du centre coalisés et les Sarrazins 
 La bataille de 1503, entre Français et Espagnols, au cours de la Troisième guerre d'Italie
 La bataille de 1860, entre le Royaume de Sardaigne et le Royaume des Deux-Siciles
 La bataille de 1944, entre les Alliés menés par le maréchal Juin et les Allemands.

Garigliano